Харнесс () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1964) — канадский писатель, поэт, фолк-музыкант и общественный деятель, лауреат премии ReLit за роман (2017).
  (род. 1976) — британский драматург и сценарист, лауреат Британской премии фэнтези за телесериал «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» (2016).
  (1895—1974) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1939—1949).
 Харнесс, Чарлз Леонард (1915—2005) — американский писатель-фантаст.

См. также